Kabbala steht für:

 Kabbala, mystische Tradition des Judentums
 Christliche Kabbala, eine mystische Tradition im Christentum aus der Zeit der Renaissance
 Hermetische Kabbala, eine westliche, nicht-jüdische esoterische und mystische Tradition
 Lurianische Kabbala, siehe Kabbala#16. Jahrhundert: Lurianische Kabbala in Safed
 Kabbala (Oratorium), Oratorium von René Clemencic (1992) 

Siehe auch:
 Cabala

en:Cabala